Азазель:

 Азазель — демон пустыни, падший ангел.
 Азазель — отрицательный персонаж комиксов Marvel.
 «Азазель» — философско-исторический роман Юсуфа Зейдана.
 «Азазель» — детектив Бориса Акунина о приключениях сыщика Эраста Фандорина.
 «Азазель» — мини-сериал 2002 года Александра Адабашьяна по мотивам детектива Акунина.
 «Фандорин. Азазель» — мини-сериал 2023 годов Нурбека Эгена по мотивам романа Акунина.
 Азазель — главный злодей американского мистического телесериала «Сверхъестественное».

См. также 
 Адмирал Оззель — эпизодический персонаж вымышленной вселенной «Звёздных войн».
 Азазелло — персонаж романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Примечания